Tisserand palabra francesa cuyo significado es tejedor, que puede hacer referencia a:

Personas
 Claude Tisserand, pionero francés en hidroplanos y constructor aficionado de ULM
 Eugène Tisserand (1830–1925), agrónomo francés;	
 Félix Tisserand (1845–1896), astrónomo francés;
 Pierre Tisserand, cantor francés;
 Gerard Marcel Tisserand, barítono francés más conocido como Gerard Souzay.

Astronomía
 Parámetro de Tisserand